John Baron peut faire référence à: 

 John Baron (mort 1722), administrateur de l'Université d'Oxford ;
 John Baron (1959), député ;
 John Baron (1786–1851), physicien anglais ;
 John Baron (1677–1739), prêtre anglican.

Voir aussi 
 John Barron
 John Barran
 Jonathan Baron (1944), professeur de psychologie